Yongzhen (kinesiska: 雍镇, 雍镇乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 110 kilometer sydost om provinshuvudstaden Hefei.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina